Sabbiatura (medicina) – In medicina indica un trattamento consistente nel ricoprire parti del corpo con sabbia calda
 Sabbiatura (tecnologia) – Nel trattamento di superfici murarie o metalliche (vedi Sabbiatura (metalli)) la sabbiatura è la levigazione delle medesime con un getto sotto pressione di sabbia e acqua o di una specifica graniglia. Può essere anche impiegata per opacizzare superfici lucide (per esempio il vetro)